L'edizione 1958-59 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del Wiener Sportclub.

Capocannoniere del torneo fu Erich Hof del Wiener Sportclub con 32 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Wiener Sportclub Campione d'Austria 1958-59.
 FK Austria Wien ammesso al turno preliminare della Coppa delle Fiere 1959-1960.
 SK Admira Wien, Kapfenberger SV e Olympia Stadlau retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Fußball-Bundesliga (Austria)